Within ist die Bezeichnung für:
 Within (2009), US-amerikanischer Film von Hanelle M. Culpepper
 Within (2016), US-amerikanischer Film von Phil Claydon